Le Tournoi de Hong Kong de rugby à sept 2013 (anglais : Hong Kong Sevens 2013) est la  étape la saison 2012-2013 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 22 et  au Hong Kong Stadium à Hong Kong, en Chine.
La victoire finale revient à l'équipe des Fidji, battant en finale l'équipe du pays de Galles sur le score de 26 à 19.

Format 
Dans le prolongement de l'édition 2012 qui avait vu la création d'une deuxième compétition parallèle au tournoi principal, l'International Rugby Board (IRB) étend le nombre de participants à 28 équipes, toujours sous la forme de deux compétitions qui se déroulent simultanément.

Tournoi principal 
La première compétition se déroule comme les autres étapes de l'IRB Sevens World Series : elle rassemble les quinze équipes permanentes qui participent aux autres étapes du circuit mondial, plus une équipe invitée : l'équipe de Hong Kong, vainqueur 2012 de l'Asian Sevens Series. Les équipes sont réparties en 4 poules de 4 équipes, les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale de Cup, les perdants de ces quarts jouent la Plate. Les huit autres équipes non qualifiées en Cup disputent les quarts de finale de Bowl, les perdants de ces quarts sont reversés dans le Shield.

Tournoi de pré-qualification 
La deuxième compétition est un tournoi de pré-qualification (ou pre-qualifier), dont les quatre premiers se qualifient pour le tournoi de qualification de Londres. Il est disputé par 12 équipes issues des six compétitions continentales de l'IRB. Les équipes sont réparties en 3 poules de 4 équipes, d'où les deux premiers plus les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale du tournoi qualificatif.

Équipes participantes 
Seven World Series
Seize équipes participent au tournoi principal (quinze équipes permanentes qualifiées d'office plus une invitée) :

Tournoi de pré-qualification
Douze équipes réparties en 3 poules participent au tournoi de pré-qualification :

Phase de poules 
Classements

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Tournoi de pré-qualification 
 Source des résultats

Phase de poules

Poule E 

|}

Poule F 

|}

Poule G 

|}

Tournoi qualificatif 

En remportant les quarts de finale, les équipes de Russie, du Zimbabwe, des Tonga et de Géorgie se qualifient pour le tournoi de qualification de Londres.

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleur marqueur du tournoi :  Samisoni Viriviri (8 essais)
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Paul Albaladejo (42 points)

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi de Hong Kong de rugby à sept

Lien externe 

2013
2013 à Hong Kong
Rugby à sept en 2013
Sport en mars 2013
Sport en Chine en 2013